Мухаммад I ібн Атаб (? — після 829) — 2-й емір аль-Тефеліса у 813—829 роках.
 Мухаммад I ібн Лубб (? — 898) — валі (намісник) Толедо у 875—882 і 897—898 роках, Сарагоси в 882—885 роках, Тудели у 882—897 роках, й Леріди в 889 році.
 Мухаммад I (? — 912) — 2-й ширваншах в 880—912 роках.
 Мухаммад I (? — 1055) — емір Майоркської тайфи у 1146—1155 роках.
 Мухаммад I ібн Абд аль-Хакк (1202—1244) — шейх і султан бану-марин в 1240—1244 роках.
 Мухаммад I аль-Галіб (1195 — 22 січня 1273) — засновник Гранадського емірату, панував в 1238—1273 роках.
 Мухаммад I аль-Мустансир (1228—1277) — 2-й султан в 1249—1277 роках, 1-й халіф Держави Хафсідів з 1253 року.
 Мухаммад I ан-Насір (1285—1341) — мамелюкський султан Єгипту, який тричі сходив на престол з грудня 1293 до своєї смерті 1341 року.
 Мухаммад I (маї Канему) (? — 1342) — 25-й маї (володар) імперії Канем у 1341—1342 роках.
 Абу Мухаммад I (? — після 1401) — 13-й султан Держави Заянідів в 1399—1401 роках.
 Мухаммад I ас-Саліх — мамелюкський султан Єгипту з династії Бурджитів (1421—1422).
 Аскія Мохаммад I (1443—1538) — 3-й правитель Імперії Сонгаї (1493—1528).
 Мухаммад I ар-Рашид (1710—1759) — 3-й бей Тунісу з династії Хусейнидів в 1756—1759 роках.